Megoura är ett släkte av insekter som beskrevs av Buckton 1876. Megoura ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långrörsbladlöss
Megoura